Torsney est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1896-1942), homme politique américain de New York
Paddy Torsney (née en 1962), femme politique canadienne en Ontario

Homonymie de patronyme